Fulbright steht für:

 Fulbright (Texas), Ort im Red River County, Texas, Vereinigte Staaten

Fulbright ist der Familienname folgender Personen:

 J. William Fulbright (James William Fulbright; 1905–1995), US-amerikanischer Politiker
 James F. Fulbright (1877–1948), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Fulbright-Programm, wissenschaftliches Stipendien- und Austauschprogramm
 Fulbright-Kommission, Kommission, die die Stipendien vergibt
 Fulbright Academy (Fulbright Academy of Science & Technology), 2003–2013 virtuelles Forschungsinstitut und Netzwerk
 Fulbright Association, Vereinigung amerikanischer Alumni des Fulbright-Programms